Onze-Lieve-Vrouw-van-Altijddurende-Bijstandkapel (Beegden), een kapel in Beegden in de Nederlandse gemeente Maasgouw
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Bijstandkapel (Bavegem), een kapel in Bavegem
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Bijstandkapel (Bilzen), een kapel in Bilzen
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Bijstand-in-Noodkapel (Boshoven), een kapel in de Nederlandse gemeente Weert
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Altijddurende-Bijstandkapel of Bussereindskapelke, een kapel in Bussereind bij Beesel
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Bijstandkapel (Erpe)
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Bijstandkapel (Godveerdegem), een kapel in Godveerdegem
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Bijstandkapel (Hermalle-sous-Argenteau), een kapel in Hermalle-sous-Argenteau
 Kleverskapelletje of Onze-Lieve-Vrouw-van-Altijddurende-Bijstandkapel, een kapel in Kelpen-Oler in de Nederlandse gemeente Leudal
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Altijddurende-Bijstandkapel (Kessel), een kapel in de Nederlandse gemeente Peel en Maas
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Altijddurende-Bijstandkapel (Melderslo), een kapel in Melderslo
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Bijstandkapel (Niel-bij-Sint-Truiden)
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Bijstandkapel (Oostmalle)
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Altijddurende-Bijstandkapel (Ospel)
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Bijstandkapel (Sint-Truiden), een kapel in Sint-Truiden, zie Kapucijnenklooster (Sint-Truiden)
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Altijddurende-Bijstandkapel (Spaanshuisken)
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Bijstandkapel (Stokkem), een kapel in Stokkem
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Altijddurende-Bijstandkapel (Stokrooie), een kapel in Stokrooie
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Altijddurende-Bijstandkapel (Tungelroy)
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Altijddurende-Bijstandkapel (Velden)
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Altijddurende-Bijstandkapel (Vink)
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Altijddurende-Bijstandkapel of Mariakapel (Welten)
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Goede-Bijstandkapel (Zerkegem)